Ниже представлен список зданий Азии высотой более 300 метров: на февраль 2017 года таких насчитывается 91 (4 здания представляют собой башни-близнецы и даны одним пунктом). Самое высокое здание Азии (и всего мира) — Бурдж-Халифа (828 метров, Дубай, ОАЭ). Из 90 самых высоких зданий континента 43 находятся в Китае (без учёта Тайваня и Гонконга) и 25 в ОАЭ, в остальных азиатских странах столь высоких зданий — единицы. В нижеследующем списке указаны только здания стран, полностью находящихся в Азии, поэтому здесь отсутствуют небоскрёбы, к примеру, России, которая находится как в Азии, так и в Европе (см. также ст. Граница между Европой и Азией); и Турции.

Бум высотного строительства начался в Азии во второй половине 1990-х годов, поэтому из 91 самых высоких зданий Азии лишь три были построены ранее 1997 года.

В нижеследующий список также включены здания, чьё строительство ещё не окончено, но они уже достигли своей максимальной расчётной высоты и продолжают активно достраиваться.

Зданий выше 300 метров не существует в таких экономически развитых азиатских странах как Япония и Сингапур. В первом случае это связано с высокой сейсмической опасностью региона, во втором — с запретом авиационного департамента страны на возведение зданий и сооружений высотой выше 280 метров.

Количественный список 

  — 43 здания выше 300 метров
  — 25
  — 6
  — 4
  — 4
 ,  и  — по 2
 , ,  и  — по 1

Самые высокие здания Азии 
Сортировка по убыванию высоты. Знак равенства (=) после порядкового номера означает, что несколько зданий имеют одинаковую высоту. В столбце «Высота» указана архитектурная высота, то есть без учёта антенн, флагштоков и прочих легко демонтируемых конструкций. Курсивом выделены здания, достроенные до полной проектной высоты, но не введённые в эксплуатацию.

Строящиеся 
Активно строящиеся (на 2015 год) здания проектируемой высотой выше 300 метров, но пока её не достигшие. По убыванию высоты.
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! 
! Название
! Город
! Страна
! Фото
! 
! Надземныхэтажей
! Год окончаниястроительства
! Примечания, ссылки
|-
| 1
| 
| Джидда
| 
|
| 1000,0
| 200
| после 2024
| Станет самым высоким искусственным сооружением всех времён. 
|-
| 2
| 
| Джакарта
| 
| 
| 638,0
| 113
| 2022
| Станет самым высоким зданием в АСЕАН. 
|-
| 3
| | Ухань
| 
|
| 636,0
| 125
| 2018
| 
|-
| 4
| 
| Бангкок
| 
| 
| 615,1
| 125
| 2020
| 
|-
| 5
| Голдин файненс 117
| Тяньцзинь
| 
|
| 597,0
| 117
| 2018
| 
|-
| 6
| 
| Шэньян
| 
|
| 565,0
| 111
| 2018
| 
|-
| 7
| Тяньцзинь Чоу Центр Тай Фук Биньхай
| Тяньцзинь
| 
| 
| 530,0
| 97
| 2018
| 
|-
| 8
| 
| Далянь
| 
|
| 518,0
| 88
| 2018
| 
|-
| 9
| 
| Тяньцзинь
| 
|
| 468,0
| 91
| 2019
| 
|-
| 10
| 
| Чунцин
| 
|
| 468,0
| 99
| 2019
| 
|-
| 11
| 
| Сучжоу
| 
| 
| 450,0
| 95
| 2017
| 
|-
| 12
| 
| Дубай
| 
|
| 445,0
| 107
| 2019
|  
|-
| 13
| World One
| Мумбаи
| 
| 
| 442,0
| 117
| 2017
| Станет самым высоким жилым зданием в мире, если не будет «разморожен» Пентоминиум. 
|-
| 14
| 
| Джидда
| 
|
| 432,0
| 93
| ?
| 
|-
| 15
| 
| Хайкоу
| 
|
| 428,0
| 94
| 2020
| 
|-
| 16
| (Башня 1)
| Коломбо
| 
|
| 420,0
| 95
| ?
| В составе комплекса будут построены ещё три здания, их этажность будет 90, 65 и 65 этажей, но их высота пока неизвестна. 
|-
| 17
| 
| Нинбо
| 
|
| 398,1
| 80
| ?
| 
|-
| 18
| Жилая башня Абу-Даби Плаза
| Астана
| 
|
| 382,0
| 88
| 2018
| В составе комплекса будут построены ещё два здания высотой 229 и 85 метров. 
|-
| 19
| 
| Ханой
| 
|
| 363,2
| 68
| 2018
| 
|-
| 20
| (Башня B)
| Мумбаи
| 
|
| 361,2
| 90
| 2017
| В составе комплекса будет построена Башня А высотой 256 метров. 
|-
| 21
| 
| Мумбаи
| 
| 
| 320,0
| 75
| 2018
| 
|-
|}

«Замороженные» 
Здания, проектируемой высотой выше 350 метров, чьё строительство по состоянию на 2015 год начато, но приостановлено.
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! 
! Название
! Город
! Страна
! Фото
! 
! Надземныхэтажей
! Год началастроительства
! Примечания, ссылки
|-
| 1
| Небесный город
| Чанша
| 
| 
| 837,9
| 202
| 2013
| 
|-
| 2
| Сучжоу-Чжуннань-Сентер
| Сучжоу
| 
| 
| 729,0
| 137
| 2014
|   
|-
| 3
| Пентоминиум
| Дубай
| 
| 
| 516,0
| 122
| 2008
| Если строительство будет разморожено, станет самым высоким жилым зданием в мире. 
|-
| 4=
| Busan Lotte World Tower
| Пусан
| 
| 
| 510,1
| 107
| 2005—2011
| 
|-
| 4=
| 
| Доха
| 
| 
| 510,0
| 61-101
| 2009
|  
|-
| 4=
| Бурдж аль-Алам
| Дубай
| 
| 
| 510,0
| 108—113
| 2009
|  
|-
| 7
| 
| Доха
| 
| 
| 494,9
| 100—101
| 2009
|  
|-
| 8
| 102 Incheon Tower
| Инчхон
| 
| 
| 487—587
| 102—151
| 2008—2016
| Комплекс будет состоять из двух башен-близнецов одинаковой высоты и этажности.   
|-
| 9
| 
| Доха
| 
| 
| 436,5—437,0
| 90—91
| 2005—2007
|  
|-
| 10
| 
| Чунцин
| 
| 
| 431,0
| 102
| 2003—2006
|  
|-
| 11
| 
| Дубай
| 
| 
| 402,1
| 64
| 2009
|  
|-
| 12
| Форум 66(Башня 1)
| Шэньян
| 
| 
| 384,0
| 74
| 2007—2008
| Комплекс состоит из двух зданий: Башня 2 достигла своей максимальной расчётной высоты 350,6 метра, и её строительство завершается<ref>Форум 66 — Башня 1    на сайте emporis.com</ref>. 
|-
| 13
| 
| Эль-Кувейт
| 
| 
| 376,1
| 70
| 2008
|  
|-
| 14
| 
| Тяньцзинь
| 
| 
| 358,0
| 80
| ?
| 
|-
|}

Отменённые 
Здания, проектируемой высотой выше 300 метров, чьё строительство по состоянию на 2015 год начато, но отменено.

 Хронология 

 Списки самых высоких зданий Азии по странам 

 Азербайджан
 Бангладеш
 Бахрейн
 Вьетнам
 Израиль
 Индия
 Индонезия
 Казахстан
 Китай
 Малайзия
 Монголия
 ОАЭ
 Саудовская Аравия
 Таиланд
 Узбекистан
 Филиппины
 Южная Корея
 Япония

 Примечания 
A. Здание было достроено до проектной высоты в 1992 году, внутренние отделочные работы велись в 2008-2011 годах, но были заморожены.

 Ссылки 
 Самые высокие здания мира    на сайте emporis.com
 Самые высокие построенные здания мира  на сайте skyscrapercenter.com
 Самые высокие здания Азии    на сайте structurae.net
 10 самых высоких зданий Азии  на сайте ''wonderslist.com